Eindampfen steht für:

 das Trennen eines Stoffes von seinem Lösungsmittel, siehe Abdampfen
 Eindampfen (Jachtsport) bei An- oder Ablegemanövern